Wolsegger ist der Familienname folgender Personen:

 Ferdinand Wolsegger (1880–1959), österreichischer Regierungspräsident zur Zeit des Nationalsozialismus
 Friedrich Wolsegger (1882–1943), österreichischer Politiker der Großdeutschen Volkspartei und Bürgermeister der Landeshauptstadt Klagenfurt
 Heinz Wolsegger (1909–1943), österreichischer Geologe und Paläontologe

Wolsegger steht für:

 Wolsegger (Gemeinde Matrei in Osttirol), Ort bei Matrei in Osttirol, Bezirk Lienz, Tirol